Вожжи́ () — деревня в Тетюшском районе Республики Татарстан, в составе Сюндюковского сельского поселения.

География 
Деревня находится на реке Свияга, в 50 км к юго-западу от города Тетюши.

История 
Основана в XVII веке. В дореволюционных источниках известна также под названием Сурково. 

До 1860-х годов жители относились к категории удельных (до 1797 года - дворцовых) крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, садоводством, отхожими промыслами: работали чернорабочими, приказчиками, грузчиками, пильщиками, плотниками в селениях близлежащих уездов и Симбирской губернии. В 1894 году в деревне была открыта церковно-приходская школа. 

В начале XX века земельный надел сельской общины составлял 2059,4 десятины. До 1920 года деревня входила в Сюндюковскую волость Симбирского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Буинском, с 4 августа 1938 года в Больше-Тарханском, с 12 октября 1959 года в Тетюшском районах.

Население 

Национальный состав села: татары - 55%, мордва, русские - 16%.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством, овцеводством, пчеловодством.

Социальные объекты 
Фельдшерско-акушерский пункт.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Тетюшского района